Дя́тлово () — город в Гродненской области Белоруссии, административный центр Дятловского района.

История 
Первое упоминание о Дятлово отмечено в 1498 году, когда «Двор Здзецела» (так тогда называлась эта местность) был подарен полководцу Великого княжества Литовского К. И. Острожскому за военные заслуги «на вечное пользование и с правом основать город». В начале XVI века тут был построен деревянный замок-крепость, который на протяжении долгого времени имел важное стратегическое и оборонительное значение. В XVII веке «Здзецел» перешёл во владение князей Сапегов. Один из них, известный подканцлер ВКЛ Лев Сапега, распорядился в 1624 году построить в местечке костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии, который и сегодня украшает город.

В январе 1708 года, во время Северной войны, в Дятлово, где находились главные силы русской армии, неделю квартировал царь Пётр I. Потом русские войска отступили, замок был занят шведами, которые уничтожили его, а местечко разграбили и сожгли. Новые хозяева Дятлово князи Радзивиллы построили на бывших пепелищах роскошный дворец. Последний владелец Дятлово маршалок Литовский Станислав Солтан принимал участие в польском восстании 1830 года, которое было жестоко подавлено. В 1831 году дворец перешёл во владение царской казны, а во дворце и хозяйских постройках разместили казармы Харьковского драгунского полка.

Во время Великой Отечественной войны еврейское население было согнано в Дятловское гетто и бо́льшей частью уничтожено нацистами и коллаборационистами.

Население

Культура 
В Дятлово действует историко-краеведческий музей с численностью музейных предметов основного фонда 14,8 тыс. единиц. В 2016 году музей посетили 7,9 тыс. человек.

Спорт 
Футбольная команда «Белая Русь», выступающая в чемпионате Гродненской области по футболу.

Достопримечательности 

 Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии (1648 г.)
 Дворец Радзивиллов
 Спасо-Преображенская церковь (1839 г.)
 Мемориал «Дети лихолетья»
 Собор в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской (освящён в ноябре 2017 г.)

Галерея

См. также 
 Ивеницкий, Авром

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Дятлово на «Глобусе Беларуси» 

 
Города Гродненской области
Районные центры Гродненской области
Населённые пункты Дятловского района